Хартог () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Хартог, Дерк (1580—1621) — голландский мореплаватель.
 Хартог, Жак (1837—1917) — нидерландский музыковед и композитор.